

Sciences et techniques

Chimie 
 R36 est la phrase de risque « Irritant pour les yeux », sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 R36 est l'écoulement urétral (écoulement pénien, urétrorrhée), d'après la classification internationale des maladies.

Culture et société

Armées 
 R-36, une famille de missile intercontinentaux russes ;
 Renard R-36, un avion de chasse belge.

Automobile 
 Volkswagen Passat R36, un modèle du constructeur allemand Volkswagen.

Odonyme 
 Ring belge R36, la ceinture périphérique de Courtrai, en Belgique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres